859 км, 859-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 859 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги в Республике Татарстан. Код 253565.
 859 км — остановочный пункт на линии Инза — Ульяновск-Центральный Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 643815.
 859 км — остановочный пункт на линии Пенза 2 — Новообразцовое Самарского региона Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области. Код 634939.